Mitla se refiere a:

Mitla, nombre de la zona arqueológica mixteco-zapoteca localizada en el estado de Oaxaca (México).
San Pablo Villa de Mitla, municipio de Oaxaca donde se localiza la  zona arqueológica de Mitla.